Gunnila Märta Louise Bernadotte, grevinna af Wisborg, under en tid Bussler, ogift Wachtmeister af Johannishus, född 12 maj 1923 i Stockholm, död 12 september 2016 i Båstad, var en svensk grevinna. 

Gunnila Bernadotte var dotter till hovstallmästaren greve Nils Wachtmeister af Johannishus och hans maka Märta De Geer af Leufsta samt kusin till greve Ian Wachtmeister. Hon gifte sig 1942 med direktör Carl-Herman Bussler (1918–1981) och fick fyra barn i det äktenskapet, varav en dotter avled späd. År 1988 gifte hon om sig med greve Carl Johan Bernadotte (1916–2012), kung Gustaf VI Adolfs yngste son, i Carl Johans andra gifte. På så sätt ingick hon i den svenska kungliga familjen.

Genom äktenskapet med Carl Johan Bernadotte blev hon adlig även i Luxemburg.

Anfäder

Se även
Bernadotte af Wisborg, släkt

Referenser

Noter

Tryckta källor
Vem är vem: Norrland, supplement, register 1968, red Åke Davidsson, Bokförlaget Vem är vem AB, Stockholm 1968

Gunnila
Gunnila
Svenska grevinnor
Personer från Stockholm
Födda 1923
Avlidna 2016
Kvinnor
Personer i Sverige under 1900-talet
Personer i Sverige under 2000-talet